Osoby o tym nazwisku:
 Marlena Miarczyńska – polska aktorka
 Przemysław Miarczyński – polski żeglarz, olimpijczyk